A Valur női labdarúgó szakosztálya az izlandi élvonal résztvevője. Többszörös bajnok és kupagyőztes.

Klubtörténet 
1972-ben az izlandi bajnokság egyik alapító tagjaként vett részt az első országos versenysorozatban. Öt évvel később ünnepelhették első bajnoki címüket és 1979-től 1984-ig egyhuzamban ötször nyerték meg a ligát.

Az Úrvalsdeild legeredményesebb csapata a 2002–03-as UEFA-kupában Izland legelső női együtteseként mutatkozhatott be a nemzetközi kupaszintéren. Következő megmérettetésükön 2006–07-ben a negyeddöntőig jutottak, amely mindmáig a klub eddigi legnagyobb sikere.

UEFA Bajnokok Ligája

Sikerlista 
 Bajnok (13): 1978, 1986, 1988, 1989, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2019, 2021, 2022
 Kupagyőztes (13): 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1995, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011
 Ligakupa-győztes (5): 2003, 2005, 2007, 2010, 2017
 Szuperkupa-győztes (7): 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Játékoskeret 
2021. augusztus 18-tól

Korábbi híres játékosok

Jegyzetek

Források 
 
 

 

Izlandi női labdarúgócsapatok
1970-ben alapított labdarúgócsapatok